Злотников — белорусская и еврейская и фамилия польского происхождения (от  — «ювелир»).

Известные носители:
 Злотников, Виталий Маркович (1934—2000) — советский и российский поэт, прозаик, киносценарист.
 Злотников, Лука Тимофеевич (1878—1918) — русский художник, журналист.
 Злотников, Моисей Давидович — советский хирург, учёный в области нормальной и патологической анатомии и ангиологии, доктор медицинских наук, профессор.
 Злотников, Натан Маркович (1934—2006) — русский поэт и переводчик.
 Злотников, Рафаил Абрамович (1921—1994) — советский социолог, доктор философских наук, профессор.
 Злотников, Роман Валерьевич (род. 1963) — российский писатель, работающий в жанре научной фантастики и фэнтези.
 Злотников, Семён Исаакович (род. 1945) — советский и российский драматург, киносценарист, прозаик.
 Злотников, Юрий Савельевич (1930—2016) — советский и российский художник.

Примечания